Icelandic peut désigner :
 islandais en anglais ;

Entreprises 
 Icelandic New Energy; une entreprise dont le but est de promouvoir l'utilisation de l'hydrogène comme carburant en Islande ;
 Loftleiðir Icelandic, une compagnie aérienne islandaise ;
 Air Atlanta Icelandic, une compagnie aérienne islandaise.

Divers 
 Icelandic Air Policing, une opération conduite dans le but de patrouiller l'espace aérien islandais.

Voir aussi